Die Premier Trophy 2014/15 war die 75. Saison des nationalen First-Class-Cricket-Wettbewerbes in Sri Lanka. Gewinner war der Sri Lanka Ports Authority Cricket Club, der somit seine erste Premier Trophy gewann.

Format 
Die 14 Mannschaften wurden in zwei Divisionen mit je sieben Teams aufgeteilt, in der jeweils jeder gegen jeden ein Mal spielt. Für einen Sieg erhielt ein Team zwölf Punkte, sollte es ein Sieg mit einem Innings Vorsprung sein 14. Sollte kein Ergebnis erreicht werden und das Spiel in einem Remis enden zählen die Resultate nach dem ersten Innings. Dabei gibt es acht Punkte für einen Sieg, und sechs Punkte für ein Unentschieden und keinen im Fall einer Niederlage. Zusätzlich gibt es Bonuspunkte für Batting und Bowling. Die vier ersten einer jeden Division qualifizierten sich für die Super Eight League, die drei letzten für die Plate League. In beiden Ligen wird tritt jede Mannschaft einmal gegen jede andere an. Der Erstplatzierte der Super Eight League gewinnt die Premier Trophy. In der Plate League muss der letztplatzierte gegen ein Team aus der zweiten Reihe eine Relegation um die Teilnahme in der Premier Trophy in der nächsten Saison austragen.

Gruppenphase

Gruppe A 
Tabelle
Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Gruppe B 
Tabelle
Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Plate 
Tabelle
Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

 Relegation

Super Eight 
Tabelle
Die Tabelle der Saison nahm an ihrem Ende die nachfolgende Gestalt an.

Einzelnachweise 

Sri-lankische Cricket-Saison 2014/15
2014 15